Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Abierto Mexicano Telcel 2014 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 22. bis 24. Februar 2014 stattfand. 

Die Ukrainerin Lesja Zurenko und die Spanierin Lara Arruabarrena erreichten zusätzlich zu den vier Qualifikantinnen als Lucky Loser das Hauptfeld.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Acapulco